łan – rosnące w dużych skupieniach rośliny zielne, zwykle w odniesieniu do roślin uprawianych
 łan – dawna jednostka podziału pól wspólnoty w średniowiecznej Europie Zachodniej

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8
 Łan – część miasta Kielce
 Łan – kolonia wsi Witoroż w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Drelów
 Łan – część wsi Krasew w woj. lubelskim, w powiecie radzyńskim, gminie Borki
 Łan – przysiółek wsi Siedliszcze w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Wola Uhruska
 Łan – część wsi Draganowa w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Chorkówka
 Łan – część wsi Hoczew w woj. podkarpackim, w pow. leskim, w gminie Lesko
 Łan – część wsi Piątkowa w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Błażowa
 Łan – część wsi Chmielów w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Nowa Dęba